Наоми Доррит — персонаж телесериала «Остаться в живых».
 «Крошка Доррит» — одиннадцатый роман английского писателя Чарльза Диккенса.
 «Крошка Доррит» — британский сериал 2008 года.
 (3416) Доррит — астероид, относящийся к группе астероидов пересекающих орбиту Марса.
 Доррит (минерал) – минерал.